IGU steht für:
 Flughafen Foz do Iguaçu in Brasilien als IATA-Code
 Internationale Gewerbeunion
 Internationale Geographische Union

Igu ist:
 Igu-gun (Miyagi), ein Landkreis in der japanischen Präfektur Miyagi

Siehe auch:
 IGÜ, Interessengemeinschaft Übersetzerinnen Übersetzer

Abkürzung